Piovaccari ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Piovaccari (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Giusvan Piovaccari (* 1973), italienischer Radrennfahrer